Modlin – località polacca nel comune di Nowy Dwór Mazowiecki, Masovia
 Aeroporto della Masovia di Varsavia-Modlin – aeroporto della Polonia
 Fortezza di Modlin (Twierdza Modlin) – fortezza militare della Polonia, non più in uso
 Battaglia di Modlin – battaglia della seconda guerra mondiale